Аржанто́н-сюр-Крёз () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору). Административный центр кантона Аржантон-сюр-Крёз.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 260 км к югу от Парижа, 150 км к югу от Орлеана, 28 км к югу от Шатору.

Население 

Население — 5 180 человек (2007).

Ссылки 
 
 Городской туристический офис
 Городской археологический музей